Songpelcé peut désigner :
Songpelcé, la localité située dans le département de Dialgaye au Burkina Faso
Songpelcé, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso